Denumirea de Asparuhovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Asparuhovo, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Asparuhovo, un sat în comuna Medkoveț, regiunea Montana;
 Asparuhovo, un sat în comuna Levski, regiunea Plevna;
 Asparuhovo, un sat în comuna Dălgopol, regiunea Varna.